Ylinen (finska: ungefär "översta") kan syfta på:
Ylinen (sjö i Ruokolax, Finland), sjö i Ruokolax,  (1 km²)
Ylinen (Joensuu, Norra Karelen, Finland), sjö i Joensuu,  (3,7 km²)

Se även 
Ylinenjärvi